Dainelli è un cognome italiano, può riferirsi a:
Giotto Dainelli – esploratore e accademico d'Italia
Dario Dainelli – calciatore italiano
Ugo Dainelli – matematico italiano, cultore di meccanica razionale